Amadeu I d'Espanya (1845–1890).
 Amadeu de Savoia-Aosta (III duc d'Aosta) (1898 - 1942)
 Amadeu de Savoia-Aosta (V duc d'Aosta) (1943)